Eskelinen est un patronyme finnois et suédois pouvant désigner:

Patronyme
August Eskelinen )1893-1987), patrouilleur militaire finlandais
Kaj Eskelinen (né en 1969), joueur suédois de football
 (né en 1945), coureur cycliste finlandais
Katri-Helena Eskelinen (1925-2014), femme politique finlandaise
 (né en 1983), joueur suédois de floorball
William Eskelinen (né en 1996), joueur suédois de football
 (né en 1967), drummer de jazz finlandais
 (né en 1960), homme politique finlandais
 (né en 1995), gardien finlandais de hockey sur glace

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois
Patronyme suédois